Przyrostek – w językoznawstwie jest to każdy fragment wyrazu (jego morfem).
 Przyrostek – spójny podciąg znaków danego łańcucha znaków.